Исмоили Сомони:
 Исмоили Сомони (Исмаил Самани) — эмир из династии Саманидов, основатель государства в Средней Азии.
 Исмоили Сомони — посёлок городского типа в Хатлонской области Таджикистана.
 Исмоили Сомони — район города Душанбе.
 Пик Исмоила Сомони (пик Сталина, пик Коммунизма) — пик на Памире.